Boundiali peut désigner :
 Boundiali, une ville de Côte d'Ivoire;
 Boundiali, un département de Côte d'Ivoire.